Vijlen kan verwijzen naar:

vijl, gereedschap
Vijlen (plaats), een plaats in de Nederlandse provincie Limburg
Vijlen (wijnstreek)